Пра́зька ву́лиця — вулиця у різних населених пунктах України та Росії. Назва — на честь міста Прага.

Празька вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Празька вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг Дніпропетровської області.
 Празька вулиця — вулиця в місті Київ.

Празька вулиця — вулиця в місті Астрахань.
 Празька вулиця — вулиця в місті Волгоград.
 Празька вулиця — вулиця в місті Калінінград.
 Празька вулиця — вулиця в місті Санкт-Петербург.

Вулиці